Christian Bernadac (1937-2003) est un journaliste et écrivain français.
 Robert Bernadac (1913-?) est un policier et résistant français, membre du réseau Alliance.
 Marie-Laure Bernadac (1950-) est conservateur général honoraire du patrimoine, commissaire d'exposition et auteure.

Homonymie de patronyme